Новото време може да се отнася за:

 Новото време, седмичник издаван в Щутгарт от Карл Кауцки след смъртта на Маркс (1883-1917);
 Новото време, българска политическа партия оглавена от Емил Кошлуков;